Det 19:de Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1966/1967, mästerskapet avgjordes från 20 november 1966 till 17 mars 1967. Vinnare blev Dynamo Moskva.

Mästerskapet avgjordes i ett gruppspel där de 15 lagen mötte varande 1 gång hemma och borta. 
Vinnaren av A:1 kvalificerade sig för Klass A.

Sovjetiska mästerskapet

Klass A

Klass A:1

Klass B
Avgjordes i Karpinski, 28 februari till 12 mars 1967. Inget av lagen kvalificerade sig till A:1, istället tilldelades Shakhtar Leninsk-Kuznetskij platsen efter att Rodina Kirov dragit sig ut.

1966 i Sovjetunionen
1967 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1966/1967